El País Valencià, setmanari valencianista publicat entre 1935 i 1936.
 El País Valenciano'', obra de Joan Fuster publicada en 1963.